Armii Imperium Rosyjskiego
  (1863–1918)

Armii francuskiej
 103 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii